Кара Блек і Лізель Губер були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Саманта Стосур і Ренне Стаббс.

Нурія Льягостера Вівес і Марія Хосе Мартінес Санчес виграли титул, перемігши у фіналі Стосур і Стаббс з рахунком 2-6, 7-5, [11-9].

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Rogers Cup 2009